Anamur steht für:

 Anamur, eine türkische Stadt
 Anamur (Bezirk), ein türkischer Bezirk in der Provinz Mersin
 Kap Anamur, das Kap bei der Stadt Anamur (s. o.)

Siehe auch:
 Cap Anamur / Deutsche Not-Ärzte e.V., eine Hilfsorganisation
 Cap Anamur (Schiff, 1979), das erste Rettungsschiff der Organisation
 Cap Anamur (Schiff, 1983), das zweite Rettungsschiff der Organisation